Старокуба́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Старо-Кубанская улица — улица в Армавире Краснодарского края
 Старокубанская улица — улица в Краснодаре
 Старокубанская улица — улица на хуторе Прохладном Крымского района Краснодарского края
 Старокубанская улица — улица в Сочи Краснодарского края

См. также 

 Кубанская улица
 Старо-Кубанский переулок — переулок в Армавире Краснодарского края